DIIII steht für:
 römische Zahlzeichen für 504

DIIII steht für:
 Bayerische D II (2. Besetzung), bayerische Dampf-Rangierlokomotiven

Siehe auch:
 Dilli
 DIV
 D4

Abkürzung